Сен-Фарго́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на південь від Парижа, 155 км на захід від Діжона, 45 км на південний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 774 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1611,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Туристичне бюро муніципалітету Сен-Фарго 
 Сен-Фарго на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Фарго на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна